Malevil est un roman science-fiction écrit en 1972 par Robert Merle (France) ;
 Malevil est un film français réalisé par Christian de Chalonge en 1981, inspiré par le roman de Robert Merle ;
 Malevil est un téléfilm de Denis Malleval sorti en 2010, sur le même thème.
Homonymie de titre